Песах может означать:

 Песах — центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта.
 Песах — хазарский полководец.
Песах — еврейское имя.
 Песах Амнуэль
 Песах Группер
 Геллер, Пётр (Пейсах) Исаакович

Песах и его модификации (Пейсах, Писах, Пейсахович, Пейсаховский и т.д.) - еврейская фамилия.
 Пейсах, Эдуард Евсеевич
 Писахов, Степан Григорьевич
 Пейсахович, Лариса Александровна
 Пейсаховский, Наум Григорьевич

См. также 
 Пасха